Премия Асахи — приз, вручаемый японской газетой «Асахи симбун» отдельным людям и коллективам за выдающийся вклад в искусство и науку, влияние на развитие японского общества и культуры. Премия вручается в трёх номинациях — искусство, наука и специальный приз (за вклад в области, не входящие в две другие номинации). Её лауреатами были всемирно известные учёные, в том числе 13 лауреатов Нобелевской премии.

Лауреаты

1929—1939 
 1929 — Цубоути Сёё. Suhara Toyotaro (). Сэйсон Маэда.
 1930 — . . Рюси Кавабата. Minoru Uchida ().
 1931 — Shozaburo Hoshino (), Samuro Yamamoto ().
 1932 — . . Junichi Suzuki (). Kinsaku Nakanishi ().
 1933 — . Ёкояма Тайкан.
 1934 — Котаро Танака. Takashi Takamatsu (). Дзигоро Кано.
 1935 — Тосон Симадзаки. . Хисаси Кимура.
 1936 — Макино Томитаро. . Shigeyasu Tokunaga ().
 1937 — Сёхэй Танака.  и .
 1938 — Seigo Hosoya (). , Fukujiro Takahashi () и Chikayoshi Sekine ().
 1939 — . . Асихэй Хино. Makoto Kawase (), Toru Ogawa () и Toshio Yokota (). Tatsuzo Miyama () и Ryonosuke Abe (). Koki Kudo (). Taro Tsukada (). Sumitoshi Nakao (), Shigeo Yoshida (), Hajime Shimokawa (), Hiroshi Saeki (), Nobusada Sato (), Chosaku Yaokawa ().

1940—1949 
 1940 — . . Seizo Sato (). . Кунио Янагита. Косаку Ямада.
 1941 — Iwao Kugimiya (), Hiroshi Arima () и Kenji Kano (). , Tokihiko Sato () и Shoji Tamaki (). Matsukichi Miyoshi () и Kenichiro Kazaoka (). Ясуда Юкихико.
 1942 — Цугухару Фудзита. . . . . Eiza Yoshida () и . Tamotsu Nishina (). Shuji Hasegawa (). Yoshio Sakai (), Kenji Hishinuma () и Toku Yo ().
 1943 — Танакадатэ Айкицу. . Masao Naruse (). . Тэцудзи Морохаси. .
 1944 — Ёсио Нисина. Teishin Seo ().  (Representative: Kozaburo Shimamura ()). . Hisao Omata (), Hisayoshi Tanaka (), Kiyoshi Shimazaki (), Sadaji Sakamoto (), Hideo Morimatsu () и Ishio Hahiro ().
 1946 —   Синъитиро Томонага. .
 1947 — . . .
 1948 — Дзюнъитиро Танидзаки. The educational movie department of . Саката Сёити.
 1949 — . . .

1950—1959 
 1950 — .  и . . .
 1951 — Симфонический оркестр NHK. . .
 1952 — The research committee on Chinese agricultural practices (Representative: ). Ken Iwasaki (). Toshiyuki Kurotsu ().
 1953 — .  и . . Koichi Motokawa ().
 1954 — Дайсэцу Тэйтаро Судзуки. . Harumichi Oka () и Hideo Kumabe (). .
 1955 — Эйдзи Ёсикава. Ken Yanagisawa (), , Yoji Obayashi (), Tadao Toda () и Yuzo Kawamori (). Shizuo Miyake () и Ryoji Ueda ().
 1956 — . . . . Takusaburo Kihara (). Сидзо Канакури.
 1957 — . .
 1958 — Research group of the history of agricultural development (Representative: ). . . . .
 1959 — . Jukai Ichikawa ().   Лео Эсаки.  и . Кэнкити Ивасава. .

1960—1969 
 1960 — . . . Maki Yamashita (). Tatsuro Matsumoto (). Тосио Като. Kazuo Okunuki ().
 1961 — . Кунио Маэкава. . . . Osaka University, magnetic theory research group (Representative: ). .
 1962 — . . . . .  и Shigenori Miyamoto (). The construction office, at the Kurobe River No.4 Power Plant (Representative: Masanori Nose). .
 1963 — The editing group for the compilation of «Kokushi Taikei» (the earliest historical writings of Japan) − Representative: . Yagoro Zenchiku (). . . Masatsugu Kusumoto (). Ёсихидэ Кодзаи. Yoshiro Ono (). Seiji Kimoto (. . .
 1964 — . . . Мунаката Сико. Кэндзо Тангэ. Tokyo Cinema Co. (Representative: ). The engineering group at the then-state-run Japanese National Railways, that developed the «Shinkansen» (bullet train) — Representative: .  Осаму Хаяиси. , , , Akira Yokoo (). , Iwao Takikawa (), Hideo Fukumi (), Riichi Sakazaki ().
 1965 —  (Representative: ). . . .  Акира Куросава.  Тюсиро Хаяси.  и .
 1966 — . Takeshi Hayashi (). Осаму Такидзава. . . The Minamata disease study group at the School of Medicine of  (Representative: Masachika Kutsuna).
 1967 —  and the «family system» research group. . Tsunematsu Takemoto () и .  Хэйсукэ Хиронака.
 1968 — . Харуко Сугимура. . The primate research group led by  and .
 1969 — .  Микио Сато и . ,  и Kenji Kumakura ().

1970—1979 
 1970 — . . . Рэйдзи Окадзаки
 1971 — Кадзуо Ватанабэ. . Дзисабуро Ои. .
 1972 — .  (Representative: ). . .  и Tetsuo Iino (). Hideo Hayashi ().
 1973 — Дзёдзи Цубота. . . , . .
 1974 — Кансон Арахата. . . . .
 1975 — Сёхэй Оока. Канэто Синдо. Юсукэ Хагихара.  и Toshio Wagai (). The research group at the Oarai Branch, , Tohoku University (Representative: ).
 1976 — Yoshihiko Saito (). . . .
 1977 — Сигэхару Накано. . The researchers who developed the stationery satellite (Representative: Akiyoshi Matsuura, president, National Space Development Agency of Japan). Masami Monji () и Toshiro Saeki ().   Киёси Ито.
 1978 — . . . Setsuya Fujita ().
 1979 — . . Type B hepatitis research group (Representative: ). . .

1980—1989 
 1980 — . Команда проекта Хакутё (представитель: Минору Ода). . .
 1981 — . .  Судзуми Тонегава.  Тасуку Хондзё. Дзюн Исикава. .
 1982 — . Тосихико Идзуцу. Рётаро Сиба. , . , .
 1983 — Инэко Сата . . . Shiro Kakiuchi (). .
 1984 — Ясуси Иноуэ. Тору Такэмицу. . The production team of the documentary program, «», Japan Broadcasting Corporation (NHK).  Джун-Ичи Нисидзава. .
 1985 — . Дзюндзи Киносита. Сэйдзи Одзава. Кадзуо Миягава.  .   Ясутоми Нисидзука.
 1986 — . . Мотоо Кимура.  Акира Тономура. Kiyoshi Takatsuki (), Isao Miyoshi (), , . .
 1987 — Арата Исодзаки. Осаму Тэдзука. . . Масаки Касивара, . The  group (representative:    Масатоси Косиба). Hisayuki Matsuo ().
 1988 — . . Хироси Нома. . .  Хироцугу Акаике. Тадамицу Кисимото. .
 1989 — , . Сэйтё Мацумото; Масадзи Киёкава.

1990—1999 
 1990 — ; ; .
 1991 — ; ; Горо Шимура.  Иссэй Миякэ; Сётаро Ясуока.
 1992 — ; ;    Рёдзи Ноёри. Фумихико Маки; Хироси Вакасуги.
 1993 — ; Масатоси Такэити;  Хиро Канамори. Сюити Като; Исудзу Ямада.
 1994 — ; ;  Макото Кобаяси,  Тосихидэ Маскава.  Тадао Андо;  Кэндзабуро Оэ.
 1995 — Сюкуро Манабе; ; . Сюнтаро Таникава. Специальный приз: .
 1996 — ; ;     Сумио Иидзима. Макото Оока; Мицуко Утида.
 1997 — Хаяо Каваи; ; . Дональд Лоуренс Кин.
 1998 — ; Команда проекта Super-Kamiokande (руководитель проекта  Ёдзи Тоцука); . Митио Мадо.
 1999 — ; Мива Тэцудзи и ; Tatsuo Suda ();  Сэйдзи Огава. ; . Специальный приз: Садако Огата.

2000—2009 
 2000 — Хисаси Иноуэ; Яёи Кусама; .    Исаму Акасаки и    Сюдзи Накамура; .
 2001 — ; Хаяо Миядзаки. ; ; Ёсинори Токура.
 2002 — ; . Кадзуя Като; .
 2003 — ; Сайити Маруя. ; Yasushi Miyashita.
 2004 — ; . ; Keiji Tanaka.
 2005 — Кёко Хаяси; ; . Ёсики Курамото; Сидзуо Акира.
 2006 — ; Харуки Мураками; . Mitsuo Kawato; ;  Осаму Симомура.
 2007 — ; . Тэрунобу Миядзаки и Shinji Yuasa; ,  и Tamao Endo;    Синъя Яманака.
 2008 — Сигэру Мидзуки; ; .   Ёсинори Осуми.
 2009 — Тоёо Ито; . Кэндзи Фукая; ; .

2010—2017 
 2010 — Нацуки Икэдзава. ; Миссия Хаябуса (); Хидэо Хосоно.
 2011 — Ёкоо Таданори; Исао Томита. ; .
 2012 — . ; Nobuo Kamiya и Kenjin Shin.
 2013 — ; Тацуя Накадай. ;  Кадзутоси Мори.
 2014 — Сигэру Бан; .  Сатоси Омура; .
 2015 — ; . ; Masayuki Yamamoto и Yoshinori Watanabe.
 2016 — ; Мото Хагио. Хираку Накадзима; Группа японских учёных открывших 113-й химический элемент. Специальный приз: .
 2017 — ; Дзякутё Сэтоути. .

Комментарии

Ссылки 
 The Asahi Prize 

Асахи
Асахи
Премии Японии
Появились в 1929 году в Японии
Списки лауреатов премий